Cranium () — это шведская спид/трэш-метал-группа. Группа организована двумя братьями — Филипом и Густафом Фон Сегебаденами.

История 
Филип и Густаф основали группу в 1984 году под названием Legion. И лишь в 1996 году, когда к братьям присоединились вокалист Фредерик Сёдерберг и барабанщик Йокки Петерсон, была окончательно сформирована группа Cranium. В 2001 году группа распалась в связи с самоубийством барабанщика Йохана Хальберга. Тем не менее, Фредерик Сёдерберг и Филип Фон Сегебаден продолжили музыкалькую деятельность, но уже в составе другой шведской группы — Dawn.

Состав группы

Последний состав 
 Фредерик Сёдерберг — вокал, гитара.
 Филип Фон Сегебаден — бас-гитара.
 Йохан Хальберг — ударные.

Бывшие участники 
 Густаф Фон Сегебаден — гитара.
 Фредерик Еньквист — ударные (в составе группы Legion).
 Йокки Петерсон — ударные.

Дискография 
 1997 — Speed Metal Satan (EP)

 1998 — Speed Metal Slaughter

 1999 — Speed Metal Sentence

Дискография в составе группы Legion 
 1986 — The Dawn

Примечания

Ссылки 
 Фанатское сообщество 
 Дискография 
 Cranium на Encyclopedia Metallum 

Спид-метал-группы Швеции
Трэш-метал-группы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1984 году